Bartensleben steht für:

 Bartensleben, eine ehemalige Gemeinde im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt
 Bartensleben (Adelsgeschlecht), ein erloschenes deutsches Adelsgeschlecht

Bartensleben ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Adelheit Catharina von Bartensleben (1699–1756), Reichsgräfin
 Burchard von Bartensleben, Persönlichkeit des Adelsgeschlechts derer von Bartensleben
 Gebhard Werner von Bartensleben (1675–1742), Adliger, Schatzrat von Braunschweig
 Günther von Bartensleben (1405–1453), Persönlichkeit des Adelsgeschlechts derer von Bartensleben
 Hans von Bartensleben (1512–1583), Persönlichkeit des Adelsgeschlechts derer von Bartensleben
Siehe auch:
 Bartenslebener Forst